Patrick Bissell – ballerino statunitense
 Whit Bissell – attore statunitense
 Wilson Shannon Bissell – politico statunitense